De Hoop (deutsch Die Hoffnung) ist der Name eines 1895 bei Emmerich im Rhein gesunkenen Frachtschiffes, siehe Explosion der Elisabeth. 

De Hoop ist auch der Name von Windmühlen in den Niederlanden: 

De Hoop (Abbenbroek)
De Hoop (Almelo)
De Hoop (Appel)
De Hoop (Bavel)
De Hoop & Verwachting, Borssele
De Hoop (Bunschoten)
De Hoop (Culemborg)
De Hoop (Den Hout)
De Hoop (Den Oever)
De Hoop (Dokkum)
De Hoop (Elen)
De Hoop (Elden)
De Hoop (Elspeet)
De Hoop (Ganzedijk)
De Hoop (Garderen)
De Hoop (Garsthuizen)
De Hoop (Giesbeek)
De Hoop (Gorinchem)
De Hoop (Harderwijk)
De Hoop (Haren)
De Hoop (Heerde)
De Hoop (Hellendoorn)
De Hoop (Hellevoetsluis)
De Hoop (Holwerd)
De Hoop (Horn)
De Hoop (Keldonk)
De Hoop (Klarenbeek)
De Hoop (Kropswolde)
De Hoop (Loenen aan de Vecht)
De Hoop (Lunteren)
De Hoop (Maasdam)
De Hoop (Maassluis)
De Hoop (Markelo)
De Hoop (Maurik)
De Hoop (Middelburg)
De Hoop (Middelstum)
De Goede Hoop (Mijnsheerenland)
De Hoop (Norg)
De Hoop (Oldebroek)
De Hoop (Oud-Alblas)
De Hoop (Oud-Zevenaar)
De Hoop (Ouddorp)
De Hoop (Oude Niedorp)
De Hoop (Rha)
De Hoop (Rijswijk)
De Hoop (Roodkerk)
De Hoop (Roosendaal)
De Hoop (Rozenburg)
De Hoop (Sint Philipsland)
De Hoop (Sleen)
De Hoop (Sprundel)
De Hoop (Stiens)
De Hoop (Suameer)
De Hoop (Swartbroek)
De Hoop (Tholen)
De Hoop (Veen)
De Hoop (Vorden)
De Hoop (Wachtum)
De Hoop (Wemeldinge)
De Hoop (Wervershoof)
De Hoop (Wieringerwaard)
De Hoop (Wolphaartsdijk)
De Hoop (Zierikzee)
De Hoop (Zoetermeer)
De Hoop (Zuilichem)

Ehemalige Mühlen:
De Hoop (Breda)
De Hoop (Beers)
De Hoop (Dongen)
De Hoop (Hoofdplaat)
De Hoop (Heinkenszand)
De Hoop (Oosteind)
De Hoop (Overschie)
De Hoop (Prinsenbeek)
De Hoop (Renkum)
De Hoop (Rietlanden), Amsterdam
De Hoop (Sint Laurens)
De Hoop (Sint-Maartensdijk)
De Hoop (Waspik)
De Hoop ('t Zand)